Ineu peut désigner différents lieux de Roumanie :

 Ineu, une ville du județ d'Arad ;
 Ineu, une commune du județ de Bihor ;
 Ineu, un village de la commune de Cârța, dans le județ de Harghita ;
 Mont Ineu, (Vârful Ineu), un sommet des Monts Rodna, d'une altitude de , dans les Carpates orientales.